El 6 d'octubre de 2018 es van celebrar eleccions legislatives a Letònia. Després de les eleccions, es va formar un govern de coalició format per Qui posseeix l'Estat?, el Nou Partit Conservador, Desenvolupament/Per!, l'Aliança Nacional i Nova Unitat. Malgrat pertànyer al partit amb representació parlamentària més petita, Arturs Krišjānis Kariņš, de Nova Unitat, va ser elegit primer ministre.

Referències 

Eleccions del 2018
Eleccions de Letònia